

Persone 
 Aureliano – imperatore romano
 Aureliano – console romano
 Ambrosio Aureliano – leggendario sovrano britannico
 Celio Aureliano – medico romano
 Paolo Aureliano – vescovo e santo cattolico
 Aureliano – martire cristiano del III secolo

 Gianluca Aureliano – arbitro di calcio italiano

Altro 
 Aureliano – nome proprio di persona italiano maschile